Нивищи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нивищи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Нивищи — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Нивищи — деревня в Смоленском районе Смоленской области
 Нивищи — деревня в Кашинском городском округе Тверской области
 Нивищи — деревня в Лесном муниципальном округе Тверской области